Institut für Ernährungsforschung ist beziehungsweise war die Bezeichnung folgender Forschungseinrichtungen:

 Zentralinstitut für Ernährung in Potsdam-Rehbrücke, von 1953 bis 1957 Institut für Ernährungsforschung
 Deutsches Institut für Ernährungsforschung in Potsdam-Rehbrücke, gegründet 1992 als Nachfolgeeinrichtung des Zentralinstituts für Ernährung